Арулен (Arulenus) е име на:

 Гней Арулен Целий Сабин, суфектконсул 69 г., прочут учен - юрист
 Квинт Юний Арулен Рустик (35-93), суфектконсул 92 г., философ стоик